BLAST () — семейство компьютерных программ, служащих для поиска гомологов белков или нуклеиновых кислот, для которых известна первичная структура (последовательность) или её фрагмент.
 BLAST () — программа проверки моделей для языка Си.
  (сокр. от ) — научный инструмент, телескоп субмиллиметрового диапазона.
 Бласт-бит — приём игры у барабанщиков, характерный в первую очередь для блэк-метала, дэт-метала, грайндкора, дэткора и подобных им направлений музыки, в меньшей степени — иногда для других жанров.
 BLAST (алгоритм) — алгоритм пространственно-временной обработки сигналов в MIMO-системах, разработанный в лаборатории Белла.